Административно-территориальное деление Узбекистана по состоянию на 2022 год имеет 3 уровня: на первом находятся 12 областей (вилоя́тов, ), 1 республика (Каракалпакстан) и 1 город центрального подчинения (Ташкент). Области и республика делятся на районы (туманы, ) и города областного (республиканского) подчинения. Город Ташкент делится на внутригородские районы. Районы областей и республики делятся на города районного подчинения, городские посёлки () и сельские сходы граждан ().

Сельские сходы граждан также могут входить в состав городов областного подчинения, а городские посёлки — в города областного (республиканского) подчинения и в состав внутригородских районов Ташкента.

Административно-территориальные единицы первого порядка

Низовые административно-территориальные единицы

Андижанская область

Бухарская область

Джизакская область

Кашкадарьинская область

Навоийская область

Наманганская область

Самаркандская область

Сурхандарьинская область

Сырдарьинская область

Ташкентская область

Ферганская область

Хорезмская область

Республика Каракалпакстан

Город Ташкент

История

Предыстория 

До Октябрьской революции территория современного Узбекистана была разделена между Закаспийской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областями Российской империи, а также между её вассальными владениями — Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.

После установления в 1918 году советской власти в Туркестане, территория нынешнего Узбекистана (кроме территорий Бухарского эмирата и Хивинского ханства) была включена в состав Туркестанской АССР с центром в Ташкенте. В 1920 году в Бухаре и Хиве была установлена советская власть, в результате чего были созданы Бухарская и Хорезмская народные республики. 30 октября 1923 года Хорезмская НСР, а 19 сентября 1924 и Бухарская НСР были преобразованы в советские социалистические республики.

16 сентября 1924 года внеочередная сессия ЦИК Туркестанской АССР приняла решение о национально-государственном размежевании. В рамках этого решения было декларировано создание Узбекской ССР в составе СССР. В её состав вошли часть земель бывших Самаркандской, Семиреченской, Ферганской областей и упразднённых Бухарской и Хорезмской ССР. Это решение было утверждено 2-й сессией ВЦИК 14 октября 1924 года и одобрено 12-м Всероссийским съездом Советов 11 мая 1925 года. Датой образования Узбекской ССР считается 27 октября 1924 года. Центром её стал Самарканд. При этом в составе УзССР была образована Таджикская АССР.

1924—1938 

В 1925 году в Узбекской ССР было введено областное деление. Области делились на уезды, а те, в свою очередь, на волости. По состоянию на 1 января 1926 года АТД Узбекской ССР выглядело так:

Однако в том же году области и уезды были упразднены. Вместо них были созданы 10 округов: Андижанский, Бухарский, Зеравшанский, Кашка-Дарьинский, Самаркандский, Сурхан-Дарьинский, Ташкентский, Ферганский, Ходжентский и Хорезмский. Округа стали делится на районы.

В 1929 году Таджикская АССР и Ходжентский округ выведены из состава Узбекской ССР и образовали Таджикскую ССР. Это решение было утверждено ЦИК СССР 5 декабря 1929 года.

В 1930 году столица Узбекской ССР перенесена в Ташкент. В том же году все округа, как и повсюду в Советском Союзе, были упразднены, а входившие в них районы переданы в прямое подчинение союзной республике. В 1931 году в УзССР был 71 район(которые делились на 1494 сельсовета) и 9 городов республиканского подчинения (им подчинялось ещё 204 сельсовета).

В 1935 году часть районов Узбекской ССР была объединена в Кашка-Дарьинский округ.

5 декабря 1936 года в состав Узбекской ССР из РСФСР была передана Кара-Калпакская АССР.

1938—1987 

15 января 1938 года в составе Узбекской ССР были образованы Бухарская (включая Сурхан-Дарьинский округ), Самаркандская, Ташкентская, Ферганская и Хорезмская области.

По данным на 1 октября 1938 года АТД Узбекистана выглядело так:

6 марта 1941 года из состава Ферганской области были выделены Андижанская и Наманганская области, а Сурхан-Дарьинский округ был преобразован в Сурхан-Дарьинскую область. 20 января 1943 года из части Бухарской области была образована Кашка-Дарьинская область. В результате к 1 января 1947 года АТД Узбекской ССР приняло следующий вид:

Указом Президиума ВС СССР от 13.02.1956 из Казахской ССР в Узбекскую были переданы часть земель Голодной степи и Бостандыкский (ныне — Бостанлыкский) район. В 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР из Чимкентской и Кзыл-Ординской областей Казахской ССР в Узбекистан было передано 36,6 тыс. км² малоиспользуемых земель.

25 января 1960 года были упразднены Кашкадарьинская и Наманганская области. Первая большей частью вошла в состав Сурхан-Дарьинской области, а вторая была разделена между Андижанской и Ферганской областями. Чуть позже, 16 февраля 1963 года в районах нового сельскохозяйственного освоения из частей Самаркандской и Ташкентской областей была образована новая Сырдарьинская область (центром первоначально было Янгиер, с ноября 1963 — Гулистан).

7 февраля 1964 года была восстановлена Кашкадарьинская область, а 18 декабря 1967 года и Наманганская область.

28 июня 1971 года из Сырдарьинской области Узбекской ССР в Чимкентскую область Казахской ССР были переданы небольшие по площади Джетысайский, Кировский и Пахтааральский районы.

29 декабря 1973 года из части Сырдарьинской области была образована Джизакская область. Последней новой областью стала Навоийская, образованная из частей Бухарской и Самаркандской областей 20 апреля 1982 года. В итоге к 1 января 1987 года АТД Узбекской ССР выглядело так:

После 1987 
6 сентября 1988 года были упразднены Джизакская и Навоийская области. При этом первая была присоединена к Сырдарьинской области, а вторая — к Самаркандской. В мае 1989 года большая часть бывшей Навоийской области была передана в Бухарскую область. Однако уже в феврале 1990 года Джизакская область была восстановлена. В 1992 году восстановили и Навоийскую область.

С обретением Узбекской ССР независимости и преобразованием её в Республику Узбекистан, Каракалпакская АССР была преобразована в Республику Каракалпакстан. В начале 1990-х годов ряд районов и городов Узбекистана, носивших советские идеологические названия, был переименован. Последним (по состоянию на 2012 год) крупным изменением в АТД Узбекистана стала передача Янгиабадского района из Сырдарьинской области в Джизакскую в 1999 году.

4 июня 2019 года был принят указ президента Узбекистана «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию городов республиканского подчинения» (№ УП–5738). Министерство юстиции Узбекистана заявило, что указ имеет отношение к городам Ангрен, Бекабад, Алмалык, Чирчик Ташкентской области, городу Ширин Сырдарьинской области, городу Зарафшан Навоийской области и поселку Шаргун Сурхандарьинской области.

20 декабря 2022 года президент Узбекистана заявил, что города Самарканд и Наманган будут выделены в самостоятельные административные единицы и им будет придан административный статус городов республиканского подчинения.

Примечания